André-Paul Duchâteau (1925-2020), auteur belge de bande dessinée, notamment de la série Ric Hochet ;
Jacques Duchateau (1924-2017), écrivain et homme de radio français ;
Léandre-Adolphe-Joseph Bertin-Duchateau (1804-1884), officier et administrateur colonial français ;
Raymone-Jeanne-Augustine Duchâteau (1896-1986), actrice française.

Patronyme français